Орехово-Зуево:
 Орехово-Зуево — город в Московской области.
 Орехово-Зуево — железнодорожная станция в городе Орехово-Зуево.
 Орехово-Зуево — упразднённый городской округ. См. также Орехово-Зуевский городской округ.
 «Орехово-Зуево» — грузовое судно-лесовоз ледового класса.

См. также